Xenokylindria är ett släkte av svampar. Xenokylindria ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Xenokylindria